Флаг муниципального образования Вимовское сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 сентября 2012 года решением Совета Вимовского сельского поселения № 2 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района в зелёном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле между золотыми краями вверху — серебряная арка без порога, с флагом того же металла на кровле и с отходящими в стороны стенами, не достигающими краёв, причём по сторонам и арка, и каждая из стен увенчана серебряными безантами, которых всего шесть; внизу — золотой с серебряными цветками стебель кунжута меж двух золотых шестерёнок».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

В 30-е годы XX века на землях, которые в настоящее время входят в состав Вимовского сельского поселения, Всесоюзный Институт Механизации с центром в Краснодаре, сокращённо ВИМ, проводил свои опыты и эксперименты. Рабочих, обслуживающих эти опыты, называли в станице Ладожской не иначе как «ВИМовские». Со временем место, где проживали специалисты данного института, превратилось в посёлок Вимовец, являющийся в настоящее время административным центром поселения.

Основной достопримечательностью и украшением поселения является «Триумфальная арка», построенная в 70-е годы XX века в честь трудовых достижений основного хозяйства поселения.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты.

На целинной земле недалеко от станицы Ладожской, в 30-е годы XX века решено было основать совхоз, который стал с тех пор «Ладожским». Задание у совхоза было конкретное: выращивать культуры как сырьё для изготовления технических масел для станков, тракторов, самолётов. Сырьём были арахис, подсолнечник, кунжут. Одна из основных культур — кунжут и отражена на флаге.

Кунжут — символ долголетия, здоровья, молодости и силы духа.

Зелёный цвет полотнища символизирует жизнь, здоровье, надежду, радость, плодородие, изобилие, возрождение, а также аллегорически указывает на растениеводство, являющееся основой экономического развития поселения.

Жёлтый цвет полотнища аллегорически указывают на хлебные поля поселения.

Изображение шестерней аллегорически указывает на назначение продукции производимой в ведущем хозяйстве поселения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, богатство и процветание, прочность, а также просвещение и мудрость.

Примечания 

Здания в геральдике
Флора в геральдике
Флаги, содержащие зубчатое колесо